Команда Чили принимала участие в Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале (Канада) в четырнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Результаты соревнований

Велоспорт 

  Трек
 Спортсменов — 2
 Гит

 Спринт

 Преследование

Лёгкая атлетика 

 Мужчины

Стрельба 

 Спортсменов — 3

Фехтование 

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Спорт в Чили в 1976 году
Страны на летних Олимпийских играх 1976 года